Montclus est un toponyme français qui peut désigner les localités suivantes :

 Montclus (Hautes-Alpes), commune française du département des Hautes-Alpes, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Montclus (Gard), commune française  du département du Gard, en région Occitanie.